Magnus Hedman – ex calciatore svedese
 Marina Hedman – ex modella, attrice cinematografica ed ex attrice pornografica svedese naturalizzata italiana
 Peter Hedman – ex calciatore svedese
 Ture Hedman – ginnasta svedese
 Victor Hedman – hockeista su ghiaccio svedese